Dorfkirche Golzow steht für:

 Dorfkirche Golzow (Barnim), im Ortsteil Golzow der Gemeinde Chorin im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Golzow (Mittelmark) der Gemeinde Golzow im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg